
Termin FMU ima više značenja.

 16S rRNK (citozin967-C5)-metiltransferaza, enzim
 Fakultet muzičke umetnosti